Die Football League Third Division 1987/88 war die 61. Saison der Football League Third Division als dritthöchste englische Fußballliga. Drittligameister wurde der AFC Sunderland und daneben stieg auch das zweitplatzierte Brighton & Hove Albion und nach Play-off-Erfolgen gegen Notts County und Bristol City auch der drittplatzierte FC Walsall in die Football League Second Division auf. Für die drei Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1988/89 die in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten Sheffield United (als Play-off-Verlierer gegen Bristol City), FC Reading und Huddersfield Town die Plätze ein. Aus der Third Division in die Football League Fourth Division auf direktem Wege absteigen mussten Grimsby Town, York City und die Doncaster Rovers. Dazu scheiterte Rotherham United in der Play-off-Runde gegen die Viertligisten Scunthorpe United, Torquay United und Swansea City bereits im Halbfinale an Swansea. Swansea City als späterer Sieger nahm in der folgenden Spielzeit 1988/89 ebenso wie der Fourth-Division-Gewinner Wolverhampton Wanderers sowie die dahinter rangierenden Cardiff City und Bolton Wanderers die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Play-off-Spiele

Play-off-Runde zur Teilnahme an der Second Division

Play-off-Runde zur Teilnahme an der Third Division

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1987–88. (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

1987/88
Fußballsaison 1987/88